Le lac Sivers, un lac de Lettonie.
 Les von Sievers ou von Sivers sont une famille de la noblesse balte.